Brooke Donoghue (Waikato, 6 de janeiro de 1995) é uma remadora neozelandesa, medalhista olímpica.

Carreira 

Donoghue conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio na prova de skiff duplo feminino, ao lado de Hannah Osborne, com o tempo de 6:44.82.

Remadores olímpicos da Nova Zelândia
Remadores nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020